Can You Feel Me — третій студійний альбом американського репера Дрю Дауна, виданий 3 вересня 1996 р. лейблом Relativity Records. Виконавчий продюсер: Кріс Гікс. Дизайн: Девід Бетт. Фотограф: Віктор Голл.

Список пісень

Чартові позиції

Посилання 

Альбоми Дрю Дауна
Англомовні музичні альбоми